Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2012 года первоначально регистрировался 3 мая. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря. Хоккеистов можно было дозаявлять на протяжении всего турнира. Сборные Казахстана и Дании не вносили изменений в свою первоначальную заявку.

Всего в чемпионате мира приняли участие 397 хоккеистов: 48 вратарей, 127 защитников и 222 нападающих. Больше всего хоккеистов на турнире представляли казахстанский «Барыс». Большинство игроков перед чемпионатом мира играли в Континентальной хоккейной лиге.

Самой возрастной командой стала сборная Казахстана, средний возраст игроков которой составил 30 лет. Самой молодой командой являлась сборная Канады. Канадцы также стали самой высокорослой командой турнира, а итальянцы самой низкорослой и легковесной. Самой же тяжеловесной командой стала сборная России.

Самым возрастным игроком турнира являлся чех Петр Недвед. Самый юный хоккеист — нападающий сборной Канады Райан Мюррей. Самым тяжеловесным и высокорослым игроком чемпионата был словак Здено Хара. Самый низкорослый хоккеист — нападающий сборной Италии Никола Фонтаниве. Самый легковесный хоккеист — нападающий сборной Германии Эван Кауфман.

Белоруссия 

Первоначально сборная Белоруссии заявила на турнир всего 19 полевых игроков и 3 вратарей. Добавив в свой состав 10 и 11 мая трёх хоккеистов, белорусы полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.0 лет
 Рост: 184.7 см
 Вес: 89.8 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Германия 

Первоначально сборная Германии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. Позже, в период с 4 по 12 мая, она дозаявила ещё четверых игроков: двух защитников, одного нападающего и одного вратаря.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.6 лет
 Рост: 184.3 см
 Вес: 91.1 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Дания 

Первоначально сборная Дании заявила на турнир 20 полевых игроков и 3 вратарей. По ходу турнира она дозаявила только одного хоккеиста — защитника Михаэля Эскесена.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25.6 лет
 Рост: 183.7 см
 Вес: 85.2 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Италия 

Первоначально сборная Италии заявила на турнир 20 полевых игроков и 2 вратарей. Добавив в свой состав 5 и 10 мая Даниэля Тудина и Роланда Хофера соответственно, итальянцы полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.9 лет
 Рост: 180.6 см
 Вес: 82.5 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Казахстан 

Сборная Казахстана сразу заявила на турнир максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевого игрока и 3 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 30.0 лет
 Рост: 183.7 см
 Вес: 87.5 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Канада 

Первоначально сборная Канады заявила на турнир всего 18 полевых игроков и 2 вратарей. С 4 по 11 мая она дозаявила ещё четверых хоккеистов. Добавив в свой состав 17 мая вратаря «Миннесота Уайлд» Мэтта Хэкетта, канадцы полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 24.9 лет
 Рост: 186.7 см
 Вес: 91.1 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Латвия 

Сборная Латвии сразу заявила на турнир максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игроков и 3 вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.0 лет
 Рост: 184.9 см
 Вес: 84.2 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Норвегия 

Сборная Норвегии сразу заявила на турнир всех хоккеистов: 21 полевого игрока и 3 вратарей. Норвежцы не стали по ходу чемпионата заполнять одно свободное место полевого игрока.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.5 лет
 Рост: 184.2 см
 Вес: 89.2 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Россия 

Первоначально сборная России заявила на турнир минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратарей. 5 и 10 мая она дозаявила ещё шесть хоккеистов. Добавив в свой состав 16 мая игроков «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и Александра Сёмина, россияне полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.7 лет
 Рост: 185.6 см
 Вес: 91.4 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Словакия 

Первоначально сборная Словакии заявила на турнир 19 полевых игроков и 2 вратарей. С 4 по 13 мая она дозаявила оставшихся четырёх хоккеистов.

Средние показатели команды:
 Возраст: 29.0 лет
 Рост: 185.8 см
 Вес: 89.4 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

США 

Первоначально сборная США заявила на турнир 20 полевых игроков и 3 вратарей. 11 мая она дозаявила нападающего «Нэшвилл Предаторз» Крэйга Смита.

Средние показатели команды:
 Возраст: 25.1 лет
 Рост: 182.6 см
 Вес: 88.8 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Финляндия 

Первоначально сборная Финляндии заявила на турнир 20 полевых игроков и 3 вратарей. 9 мая она дозаявила двух нападающих — Яни Туппурайнена и Туомаса Киискинена.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28.4 лет
 Рост: 182.9 см
 Вес: 86.3 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Франция 

Первоначально сборная Франции заявила на турнир 20 полевых игроков и 3 вратарей. 7 мая она дозаявила двух игроков — Лоика Ламперье и Максима Муазана.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.6 лет
 Рост: 182.9 см
 Вес: 86.2 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Чехия 

Первоначально сборная Чехии заявила на турнир всего 18 полевых игроков и 2 вратарей. Позже, в период с 5 по 11 мая, она дозаявила ещё пятерых игроков: двух нападающих, двух защитников и одного вратаря.

Средние показатели команды:
 Возраст: 28.5 лет
 Рост: 184.9 см
 Вес: 88.4 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Швейцария 

Первоначально сборная Швейцарии заявила на турнир минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратарей. Уже на второй день турнира, 5 мая, она дозаявила ещё шестерых игроков. Добавив в свой состав 8 и 11 мая Тибо Монне и Романа Йоси соответственно, швейцарцы полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 27.7 лет
 Рост: 183.6 см
 Вес: 88.0 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Швеция 

Первоначально сборная Швеции заявила на турнир минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратарей. 4 и 5 мая она дозаявила ещё пятерых игроков. Добавив в свой состав 12, 15 и 16 мая по одному хоккеисту, шведы полностью закрыли свою заявку на чемпионат.

Средние показатели команды:
 Возраст: 26.2 лет
 Рост: 186.0 см
 Вес: 90.0 кг

По данным: IIHF.com, Eliteprospects.com и r-hockey.ru

Статистика

Статистика клубов игроков 

Наиболее представленные клубы:
  Барыс — 16
  Динамо Рига — 14
  Динамо Минск — 11

Наиболее представленные лиги:
 Континентальная хоккейная лига — 101
 Национальная хоккейная лига — 95
 Шведская элитная серия — 29

Наиболее представленные страны клубов:
  США — 77
  Россия — 59
  Швеция — 42

Статистика показателей игроков 

Самые возрастные игроки:
  Петр Недвед — 40 лет и 4 месяца
  Фабрис Ленри — 40 лет и 3 месяца
  Даниэль Альфредссон — 39 лет и 4 месяца

Самые юные игроки:
  Райан Мюррей — 18 лет и 6 месяцев
  Юнас Бродин — 18 лет и 9 месяцев
  Райан Нюджент-Хопкинс — 19 лет

Примечание: Дата рождения хоккеистов рассчитывается на начало регистрации игроков на чемпионат мира 3 мая

Самые высокорослые игроки: 
    1.  Здено Хара — 205 см 
    2.  Кристиан Кудроч — 201 см 
  3-4.  Алексей Литвиненко — 198 см 
  3-4.  Виктор Хедман — 198 см

Самые низкорослые игроки: 
    1.  Никола Фонтаниве — 165 см 
  2-3.  Винче Рокко — 166 см 
  2-3.  Лука Феличетти — 166 см

Самые тяжеловесные игроки:
  Здено Хара — 115 кг
  Фредерик Андерсен — 112 кг
  Денис Ройль — 107 кг

Самые легковесные игроки: 
    1.  Эван Кауфман — 71 кг 
    2.  Андрис Джериньш — 72 кг 
  3-4.  Никола Фонтаниве — 73 кг 
  3-4.  Туомас Киискинен — 73 кг

Примечания

Ссылки 

Составы всех сборных на следующих сайтах:

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2012